Макбуле Ханде Озјенер (; Истанбул, 12. јануар 1973), познатија као Ханде Јенер (), турска је певачица, текстописац и музичка продуценткиња.

Дискографија 
 2000: Senden İbaret
 2001: Extra
 2002: Sen Yoluna... Ben Yoluma
 2004: Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor
 2006: Apayrı
 2006: Hande Maxi
 2007: Nasıl Delirdim?
 2008: Hipnoz
 2009: Hayrola?
 2010: Hande'ye Neler Oluyor?
 2010: Hande'yle Yaz Bitmez
 2011: Teşekkürler

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 

Рођени 1973.
Турске певачице